«Хартленд» () — нигерийский футбольный клуб из города Оверри. Выступает в чемпионате Нигерии. Основан в 1990 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Дан Аньям», вмещающем 10 000 зрителей.

История 
Основанный в 1976 году путём слияния, как Спартанс ФК, в 1976 году клуб переименован в Ивуаньянву Нэйшнл, в 2006 году клуб получил своё современное название «Хартленд».
«Хартленд» добился наибольшего успеха, в 1988 году, добившись «золотого дубля» и выйдя в финал Лиги чемпионов КАФ 1988, дома удалось победить 1-0, однако на поле ЕС Сетиф алжирцы оказались сильнее, победив 4-0.

Достижения

Местные 
 Чемпион Нигерии (5)
 1987, 1988, 1989, 1990, 1993
 Победитель Кубка Нигерии (1)
 1988

Международные 
 Лига чемпионов КАФ (0)
 Финалист: 1988, 2009

Известные игроки 

  Абиодун Барува
  Джордж Финиди
  Нванкво Кану
  Эдди Лорд Домбрайе
  Лаки Идахор
  Айзек Окоронкво
  Винсент Эньеама
  Уче Окечукву
  Уче Калу
  Уче Икечукву
  Мишель Бабатунде

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Нигерии
Оверри